Kap-Wolfsnatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Familie Lamprophiidae):

 Lycophidion capense (Smith, 1831)
 Lycophidion multimaculatum Boettger, 1888